Das Herrendoppel der Australian Open 2003 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

In einer Neuauflage des letztjährigen Finales spielten Mark Knowles und Daniel Nestor gegen Michaël Llodra und Fabrice Santoro. Diesmal gewannen Llodra und Santoro in drei Sätzen und konnten somit Knowles und Nestor den Titel abnehmen. Dies war ihr erster gemeinsamer Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2003